В статье перечислены все музыкальные альбомы Майкла Джексона.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники лучших хитов и бокс-сеты

Другие альбомы

Примечания

Ссылки 
 Discography from SwissCharts.com

Джексон, Майкл
Майкл Джексон
Джексон, Майкл
Джексон, Майкл